Gaidaros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,44, long 27,40), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,49, long 27,29), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Gaidaros (ö i Sporaderna)

Se även 
 Gaidaro

Robotskapade Greklandförgreningar